Der Swazi Cup ist ein nationaler Fußballwettbewerb in Eswatini. Aus Sponsorengründen ist der Pokalwettbewerb auch als Swazi Bank Cup bekannt. Der Wettbewerb wird seit 1969 von der Eswatini Football Association ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Swazi Cup in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1969